Miejscowości w USA:
 Hazelwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Hazelwood (ang. Hazelwood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
W Wielkiej Brytanii:
 Hazelwood – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)